Enrique Ramírez puede referirse a:

 Enrique Ramírez y Ramírez (1915-1980), un político mexicano.
 Enrique Ramírez Miguel (1916-1996), un empresario del cine mexicano.
 Enrique Ramírez Briancesco (1962-2001), un músico costarricense.
 Enrique Ramírez (diputado) legislador Mexicano.